Air Gading (Batu Raja Barat)
Air Gading (Muara Padang)